3-й гвардейский истребительный авиационный Ростов-Донский Краснознамённый полк — воинская часть Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Полк преобразован 6 декабря 1941 года из 155-го истребительного авиационного полка за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм.

В составе действующей армии с 20 февраля 1942 по 14 июля 1942, с 23 сентября 1942 по 4 марта 1943 и с 1 июня 1943 по 1 мая 1945 года.

На момент формирования полка на вооружении состояли ЛаГГ-3. После преобразования полка в гваодейский 7 декабря полк убыл в тыл на доукомплектование и перевооружение. В период с 16 декабря 1941 года по 24 января 1942 года полк во 2-м запасном истребительном авиаполку Московского военного округа на ст. Сейма Горьковской области переформирован по штату 015/134 и перевооружен на ЛаГГ-3. 5 февраля 1942 года полк перебазировался в состав 3-й авиабригады Резерва Ставки ВГК в г. Клин.

Продолжил боевую деятельность в районе Волхова, действует на всём протяжении Волховского фронта, над Мясным Бором, Любанью, Погостье, Киришами, Спасской Полистью, Синявино.

14 июля 1942 года отведён на переформирование, укомплектование и обучение в Кузнецк, затем под Москву, где в сентябре 1942 года получил истребители Ла-5. Направлен на Калининский фронт в район Холма, где продолжал подготовку уже в боевых условиях.

5 ноября 1942 года был оперативно подчинён 8-й воздушной армии и перелетел в район Сталинграда.. С началом контрнаступления под Сталинградом обеспечивает прикрытие с воздуха ударной группировки войск 51-й армии, 13-го танкового и 4-го механизированного корпусов, наступающих в направлении посёлка Советский, а затем войска 2-й гвардейской армии.

Под Сталинградом, в частности, патрулирует воздушное пространство, с целью перехвата транспортных самолётов противника, доставляющих продукты, боеприпасы в Сталинградский котёл и увозящих оттуда раненых. Так, 11 декабря 1942 года, совместно с лётчиками 273-го истребительного полка полк сбил 18 вражеских самолётов, следовавших со стороны Котельниково через Зеты на Нариман.

Сбитые самолёты противника лётчиками полка отмечены в районах в ноябре 1942 в районах Карповской, Бузиновки, Питомника, в декабре 1942 Алексеевки, Басаргино, Сталинграда, в январе 1942 Зелёной Рощи, Алитуба. С января 1943 года по март 1943 ведёт бои за освобождение Ростова, отличился в боях. 4 мая 1943 года приказом НКО № 207 полку присвоено собственное наименование «Ростов-Донский» и полк является единственной воинской частью вооружённых сил СССР, имеющим такое наименование.

4 марта 1943 года выведен в резерв, в мае 1943 года перелетел на Кубань, где с 1 июня 1943 года принимает участие в заключительных воздушных боях на Кубани, сбитые полком самолёты зафиксированы в районах Киевское, Молдаванское, Абинская, Крымская.

В ходе Курской битвы ведёт бои и сопровождает штурмовики в районах Томаровки, Обояни, затем действует в ходе последовавшей Белгородско-Харьковской операции, сбитые полком самолёты зафиксированы в районах Ахтырки, Богодухова, Белгорода.

В сентябре-ноябре 1943 года ведёт бои в основном в Киевской области, действует над Киевом, Горностайполем, Ульяниками, Липовым Рогом. В январе-феврале 1944 года принимает участие в разгроме Корсунь-Шевченковской группировки противника, так, например, 1 февраля 1944 года истребители полка сопровождают шестёрку штурмовиков в район станции Корсунь-Шевченковская. В марте-апреле 1944 года принимает участие в Проскуровско-Черновицкой операции, летом 1944 года — в Львовско-Сандомирской операции, в частности действует над Стрыем.

С 9 сентября 1944 года до конца октября 1944 года обеспечивает деятельность 224-й штурмовой авиадивизии, которая, в свою очередь, поддерживала с воздуха наступление войск 1-й гвардейской армии через Карпаты из района юго-восточнее города Санок на города Балигруд, Снину, Михайловце.

С 1 января 1945 года и до конца февраля 1945 года ведёт бои за Кошице, в частности прикрывая штурмовики 208-го штурмового авиационного полка, затем за Попрад, Брезно, в марте-апреле 1945 года действует над Моравской Остравой, где 1 мая 1945 года закончил войну. В апреле 1945 года получил самолёты Ла-7.

3-й гвардейский истребительный авиационный Ростов-Донский Краснознамённый полк и на настоящее время находится в составе Вооружённых сил Российской Федерации, базируется в Зернограде, имея на вооружении Су-27.

Подчинение

Командиры 
 майор, подполковник Шпак Даниил Савельевич (погиб), 09.09.1940 — 10.01.1943
 майор, подполковник Смирнов Виктор Сергеевич, 03.1943 — 06.1943
  майор, подполковник Прокопенко Георгий Николаевич, 06.1943 — 14.07.1944 (погиб, вероятно сбит по ошибке стрелком бомбардировщика Пе-2)
  подполковник Наумов Петр Изотович, 15.08.1944 — 09.05.1945

Награды и наименования

Отличившиеся воины полка

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Верховным Главнокомандующим полку в составе 15-й гвардейской истребительной авиационной дивизии объявлены благодарности:
 За овладение овладение городом Бельско.
 За овладение городом Опава.
 За овладение городами Моравска-Острава, Жилина.
 За овладение городом Цешин — важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев.
 За овладение городом Оломоуц.

Краткие сведения о послевоенной судьбе полка 
В мае 1946 года в составе 15-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 10-го иак из 8-й воздушной армии передан в 14-ю воздушную армию Прикарпатского военного округа. В 1949 году вместе с 15-й гвардейской истребительной авиационной дивизией передан из 14-й воздушной армии Прикарпатского военного округа в 20-ю виа ПВО (г. Орел). Одним из первых освоил реактивные истребители МиГ-9. В октябре 1950 года в составе 15-й гвардейской истребительной авиационной дивизии прибыл в КНР для выполнения задач ПВО территории Китая и организации обучения китайских летчиков на реактивной технике. В 1952 году в составе дивизии из КНР передислоцирован в Московский округ ПВО. 2 апреля 1960 года расформирован в Московском округе ПВО.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
 Справочник 
 Единственная известная фотография самолёта 3-го гиап 

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Гвардейские полки
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы
Воинские части и формирования, расформированные в 1960 году
Участники Воздушных сражений на Кубани
Участники Восточно-Карпатской операции